Mistrzostwa Europejskie 2022 () – druga edycja multidyscyplinarnych mistrzostw Europy, które odbyły się w dniach 11–21 sierpnia 2022 w Monachium w Niemczech.

Nowe sporty, które rozegrano podczas Mistrzostw 2022 to siatkówka plażowa, kajakarstwo, wspinaczka sportowa i tenis stołowy. W programie mistrzostw nie uwzględniono golfa, oraz pływania. Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie sportu odbyły się w Rzymie.

Miejsca 
Na podstawie:
 Olympiastadion/Odeonsplatz – lekkoatletyka
 Königsplatz – siatkówka plażowa, wspinaczka sportowa
 Oberschleißheim Regatta Course – kajakarstwo, wioślarstwo
 Messe München – kolarstwo torowe
 Murnau am Staffelsee – kolarstwo szosowe (wyścig ze startu wspólnego mężczyzn)
 Fürstenfeldbruck – kolarstwo szosowe (jazda indywidualna na czas)
 Landsberg am Lech – kolarstwo szosowe (wyścig ze startu wspólnego kobiet)
 Olympiapark – kolarstwo BMX, kolarstwo górskie, triathlon
 Olympiahalle – gimnastyka artystyczna
 Rudi-Sedlmayer-Halle – tenis stołowy

Kalendarz 
Harmonogram wygląda następująco:

 Wszystkie godziny i daty odnoszą się do czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2)

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
SCHEDULE AND RESULTS 

Multidyscyplinarne zawody sportowe
Mistrzostwa Europejskie 2022